Hapalogenyidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Grombaarzen 
 Haemulidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Grombaarzen